El nombre Abbas II se puede referir a:

 Abbas II de Persia (1632-1666), sah del Imperio safávida que gobernó de 1642 a 1666.
 Abbas II Hilmi (1874-1944), sultán del Jedivato de Egipto que gobernó de 1892 a 1914.